Plum Grove puede referirse a las siguientes localidades o lugares de Estados Unidos:
 Plum Grove (Texas), ciudad en el condado de Liberty, estado estadounidense de Texas.
 Municipio de Plum Grove, en el condado de Butler, estado estadounidense Kansas.
 Distrito electoral de Plum Grove (condado de Pierce, Nebraska), distrito electoral en el condado de Pierce, estado estadounidense de Nebraska.